Anderlecht, een plaats en gemeente in België
 RSC Anderlecht, een Belgische voetbalclub uit Brussel
 Anderlecht-Standard, een Belgische voetbalklassieker
 Anderlecht Tennis, een tennisclub in Anderlecht